Miejscowości w USA:
 Lynnville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Morgan
 Lynnville – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Warrick
 Lynnville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Jasper
 Lynnville – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Giles
Gminy w USA:
 Lynnville (ang. Lynnville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Ogle